Gurra steht für:
 Gurra, ehemaliger Name von Góra (Orzysz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gurra (Albanien), Ort im Kreis Mat, Quark Dibra, Albanien

Siehe auch:
 Guhra, Dorf im Zentrum des ostsächsischen Landkreises Bautzen
 Gura